Es la gira número 8 y actual que desarrolla el músico argentino Skay Beilinson. Comenzó el 20 de noviembre de 2021. Se realiza para recorrer toda su discografía, y además para presentar temas nuevos. Esta gira marca el regreso del Flaco a los escenarios luego de la pandemia y el confinamiento. El primer concierto tuvo lugar en el Movistar Arena, y después siguió en Trelew. Luego siguió con un concierto en Quilmes, abriendo así el 2022, para luego participar del regreso del Cosquín Rock y regresar a Uruguay. Luego regresó a la Argentina para tocar en varios puntos del país hasta cerrar el año donde arrancó la gira de regreso. Actualmente esta gira se encuentra en desarrollo mientras graba su nuevo disco, el octavo de su carrera.

Lanzamiento de canciones nuevas y regreso a escena

2020-2021 

El 23 de diciembre de 2020 sale el primer tema nuevo, en pleno confinamiento estricto. Se titula ¡Corre, corre, corre!. Luego, durante el año 2021, cuando regía aún el encierro en Argentina, el 15 de enero salió el segundo tema del Flaco, el primero del año, que lleva por nombre Un fugaz resplandor. Es ahí donde el Flaco utiliza la misma modalidad de hace dos años atrás, lanzando un tema por mes. El siguiente tema en salir fue Palomas y escaleras (19 de marzo), y luego salieron Carrousel (23 de abril), Olas (25 de mayo) y Otras puertas, otros mundos (10 de julio). El último salió en medio de la obtención de la Copa América 2021 por parte de la Selección de fútbol de Argentina comandada hasta la fecha por Lionel Scaloni tras vencer a la Selección de fútbol de Brasil con gol de Ángel Di María. El 12 de agosto sale el último tema del año, titulado El candor de las bestias. Finalmente, y después de un año y varios meses, llegó el primer concierto del año. El 20 de noviembre, el Flaco toca en el Movistar Arena por primera vez. Este es el primer concierto de Skay Beilinson en Buenos Aires en 5 años. La última vez fue el 12 de noviembre de 2016, cuando se presentó en sociedad su disco El Engranaje de Cristal, en un concierto en el Microestadio Malvinas Argentinas. Allí, en su show de regreso, presenta en vivo los temas ¡Corre, corre, corre! y Palomas y escaleras. Es en este concierto que el Flaco y su banda debutan como cuarteto, ya que su ahora ex tecladista Javier Lecumberry se abocó a otros proyectos. La formación queda constituida de esta forma: Skay Beilinson (voz y guitarra eléctrica), Claudio Quartero (bajo), Joaquín Rosson (guitarra rítmica) y Leandro Sánchez (batería). Skay Beilinson y Claudio Quartero son los únicos miembros originales desde 2002 hasta ahora. El 11 de diciembre, el Flaco toca en la Sociedad Rural de Trelew, despidiendo el año.

2022 

El 15 de enero, otro año arranca para el Flaco. Salió el tema La trama invisible. En realidad, tenía pactado tocar en Sunchales, pero a causa del repunte de casos de COVID-19 en nuestro país, el concierto se pospuso. El 5 de febrero, tras esa cancelación, da su primer concierto solista en un estadio de fútbol. Tuvo lugar en el estadio de Quilmes. El 12 de febrero, y tras dos años, se produjo el regreso del Cosquín Rock, y Skay Beilinson fue uno de los artistas que participaron de la velada. El 23 de abril regresa a Uruguay después de casi tres años. El concierto tuvo lugar en la filial uruguaya de La Trastienda Club. Tenía planeado regresar al país vecino el 22 de mayo de 2020, pero a causa del confinamiento de ese año, el concierto se tuvo que cancelar. El 21 de mayo, el Flaco regresa a la Argentina para tocar por primera vez en el Microestadio Municipal de Belén de Escobar. El 25 de junio se presentó en el Microestadio Club Alemán de Villa Ballester. Allí estrena El candor de las bestias. El 9 de julio, llegó un gran momento. Tras 25 años, el Flaco regresó a Olavarría para tocar en el Club Estudiantes, donde iba a tocar en realidad con Los Redondos durante agosto de 1997, pero por un decreto del intendente, los shows se suspendieron. 12 días después, el Flaco regresó a Rosario para tocar en el Salón Metropolitano. En el recital se estrenó La trama invisible. El 17 de septiembre vuelve a Junín tras seis años de su última visita. El show se desarrolló en el Complejo Municipal General San Martín. La última visita a esa ciudad había sido el 14 de mayo de 2016 en la despedida de su álbum La luna hueca. El 13 de octubre sale el noveno tema del Flaco, el anteúltimo tema del 2022, titulado Yo soy la máquina. Días antes, el Flaco regresa a Neuquén. El concierto tuvo lugar en el Gimnasio del Parque Central. El 21 de octubre se cumplieron 20 años del lanzamiento del primer álbum de Skay Beilinson como solista, que se titula A través del mar de los sargazos, y en coincidencia con el aniversario, se realizó un concierto en la Plaza de la Música. El 12 de noviembre, el Flaco regresa a Mendoza para tocar en el Arena Maipú. El 26 de noviembre tenía previsto tocar en el Club Central Córdoba de Tucumán, pero el concierto no pudo realizarse. El 8 de diciembre sale el último tema del año, que se llama Inventario. Finalmente, y para despedir el año, el Flaco y sus Fakires regresan al mismo lugar donde tocaron el 20 de noviembre de 2021: El Movistar Arena. El recital se desarrolló el 15 de diciembre. Allí se estrena el tema Yo soy la máquina, lanzado dos meses antes. Así se cierra la segunda parte de la gira.

2023 

Comienza un nuevo año tocando el 4 de febrero en el Centro Cultural Low de Sunchales. El concierto iba a realizarse en realidad el 15 de enero de 2022, pero por el aumento de casos de COVID-19, se tuvo que suspender.

Conciertos

Formación durante la gira 

 Skay Beilinson - Voz y guitarra eléctrica (2002-Actualidad)
 Claudio Quartero - Bajo (2002-Actualidad)
 Joaquín Rosson - Guitarra rítmica (2019-Actualidad)
 Leandro Sánchez - Batería (2018-Actualidad)

Véase también 

 Skay Beilinson

Giras musicales de Skay Beilinson
Giras musicales de 2021
Giras musicales de 2022
Giras musicales de 2023